Varg kan syfta på:

 Varg – ett rovdjur
 Varg i veum – en fredlös person
 Varg (album) - album av Völund Smed från 1996
 Varg (film) – en svensk film från 2008
 Vargar – ett oönskat träd i samband med röjning

Se även 
 Vargen